Soloacrospora är ett släkte av svampar. Soloacrospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Soloacrospora